Coppa CEV 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile